Leino est un patronyme et toponyme finnois pouvant désigner:

Patronyme

Jukka Leino (1978-), skieur alpin finlandais
Kasimir Leino (1866-1919), écrivain et journaliste finlandais
Ville Leino (né en 1983), joueur finlandais de hockey sur glace
Yrjö Leino (1897-1961), homme politique communiste finlandais

Leino, zone de planification de Tampere

Voir aussi
Prix Eino Leino, prix littéraire annuel finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois